Abu al-Faraj puede referirse a:
 Abu'l-Faraj al-Isfahani (897-967), un académico iraní.
 Abu Faraj al-Libbi, nombre de guerra de un presunto miembro libio de Al Qaeda. Su nombre real sería Mustafa al-'Uzayti.
 Abu'l-Faraj ibn al-Jawzi (1114-1201), académico islámico.
 Abū'l-Faraj bin Hārūn al-Malaṭī (1226-1286), un catholicós de la Iglesia ortodoxa siria.
 Al-Farabi (872-950), filósofo islámico chiita.